Термин Кир Јања има више значења.

 Кир Јања је комедија Јована Стерије Поповића.
 Кир Јања је филм режисера Миодрага Седлара из 1963.
 Кир Јања је филм режисера Дејана Мијача из 1981.
 Кир Јања је позоришна представа редитеља Егона Савина.